Geimer ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Geimer (* 1967), deutscher Fernsehmoderator und Fernsehjournalist
 Karl August Geimer (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Geimer (* 1965), deutscher Kunsthistoriker